Příjmení Voronin () nosí více významných osobností:

 Andrij Voronin (* 1979) – ukrajinský fotbalista
 Jakov Michajlovič Kolokolnikov-Voronin (1782–1845) – ruský malíř
 Stěpan Alexandrovič Voronin (1858–1926) – ruský generálporučík, pohřbený na Olšanech
 Valerij Voronin (1939–1984) – sovětský fotbalista ruské národnosti
 Vjačeslav Voronin (* 1974) – ruský sportovec, atlet
 Vladimir Voronin (* 1941) – moldavský politik a bývalý prezident Moldavska

 ženská podoba
 Inga Voroninová (1936–1966) – sovětská rychlobruslařka
 Natalja Voroninová (* 1994) – ruská rychlobruslařka
 Olena Voroninová (* 1990) – ukrajinská sportovní šermířka, která se specializuje na šerm šavlí
 Zinaida Voroninová (1947–2001) – sovětská sportovní gymnastka